Trinita peut être :

Un toponyme 
 Trinità en Italie

Un personnage fictif 
Dans un bon nombre de westerns spaghetti, dont par exemple : 
 Le Superbe Étranger, de Franz Antel (1965)
 Django, prépare ton cercueil, de Ferdinando Baldi (1967)
 Dieu pardonne... moi pas !, de Giuseppe Colizzi (1967)
 T'as le bonjour de Trinita, de Ferdinando Baldi (1967)
 La Colline des bottes, de Giuseppe Colizzi (1969)
 On l'appelle Trinita, d'Enzo Barboni (1970)
 Trinita voit rouge, de Mario Camus (1970)
 Ni Sabata, ni Trinita, moi c'est Sartana, de Juan Bosch Palau (1970)
 On continue à l'appeler Trinita, d'Enzo Barboni (1971)
 Dépêche-toi Sartana, je m'appelle Trinita, de Mario Siciliano (1972)
 Planque-toi minable, Trinita arrive, de Demofilo Fidani (1972)
 Fabuleux Trinita, d'Ignacio F. Iquino (1972)
 Deux Frères appelés Trinita, de Renzo Genta (1972)
 Trinita tire et dit amen, d'Alfio Caltabiano (1972)
 Les Deux Fils de Trinita, d'Osvaldo Civirani (1972)
 On nous appelle les enfants de Trinita, d'Alfio Caltabiano (1972)
 Django, ton tour viendra, de Ferdinando Merighi (1972)
 Les Gros Bras de Trinita, de  (1972) 
 Mon nom est Trinita, de Ferdinando Baldi (1974)
 Trinita, une cloche et une guitare, de Franz Antel (1974)
Ainsi que des films d'aventure :
 Trinita, connais pas, de Giuliano Carnimeo (1975)